catàleg comercial, obra en la qual les empreses mostren la seva oferta de productes i serveis als clients 
 catàleg astronòmic, llista o tabulació d'objectes astronòmics, normalment agrupats per alguna característica comuna
 catàleg d'estrelles, tipus de catàleg astronòmic format per una llista d'estrelles
 catàleg de biblioteca, registre de les fonts bibliogràfiques trobades en una biblioteca o en un grup de biblioteques, que es poden agrupar en una xarxa en diverses ubicacions
 Catàleg raonat o catàleg crític, llista d'obres d'art que descriu, inventaria i classifica les obres